Azadlıq («Азадлыг»; «Свобода») — азербайджанская общественно-политическая ежедневная газета.

История 

Газета основана в 1989 году Народным фронтом Азербайджана как еженедельник. Первый номер журнала вышел 24 декабря 1989 года. Первым редактором газеты был Наджаф Наджафов (1989-1991). Его заместителем был Адалет Тагирзаде.

На ежедневной основе с 1996 года Azadlıq в настоящее время издается 6 раз в неделю.

С 2003 года главным редактором газеты Ганимат Захид.

Награды 
В 2009 газета получила премию имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» (Gerd Bucerius-Förderpreis Freie Presse Osteuropas) в размере 30000 евро.

Примечания

Ссылки 

 
 

Газеты Азербайджана
Лауреаты премии «Свободная пресса Восточной Европы»